Il Norgesmesterskapet 2016 di calcio è la 111ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 28 febbraio 2016, con il primo turno preliminare, e si è conclusa il 20 novembre 2016 con la finale. La vittoria finale è andata al Rosenborg, che si è aggiudicato il trofeo per l'11ª volta nella sua storia, grazie al successo in finale sul Kongsvinger col punteggio di 4-0. Il successo del Rosenborg, che ha centrato il secondo double consecutivo, ha garantito l'accesso in Europa League all'Haugesund, 4º classificato in campionato, in virtù delle regole della competizione.

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 febbraio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 febbraio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2016

Secondo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 marzo 2016

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 aprile 2016

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 aprile 2016

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 maggio 2016

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 maggio 2016

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 settembre 2016

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 ottobre 2016

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2016
Edizioni della Coppa di Norvegia